kosodrzewina

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Kosówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Kosówka – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka
 Kosówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne 
 Kosówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród
 Kosówka – część wsi Kolosy w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin

Inne 
 Kosówka (Косівка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie wołodarskim
 Kosówka – rzeka, lewy dopływ rzeki Bug
 Kosówka – strumień, prawy dopływ rzeki Mleczna

 Kosówka – piętro roślinne